Лос Хоакинес има више значења:

 Лос Хоакинес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Хоакинес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хоакинес, Позо лос Хоакинес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику